Virtuale – EP di Viola Valentino del 2004
 Virtuale – in campo filosofico e scientifico, sinonimo di "potenziale", che può accadere
 Virtuale – in informatica termine con il significato di simulato, non reale:
Realtà virtuale –  simulazione di situazioni reali mediante l'utilizzo di computer e l'ausilio di interfacce appositamente sviluppate
Macchina virtuale – software che crea un ambiente virtuale che emula tipicamente il comportamento di una macchina fisica
Memoria virtuale – architettura di sistema capace di simulare uno spazio di memoria centrale maggiore di quello fisicamente presente o disponibile
Virtualizzazione – astrazione delle componenti hardware degli elaboratori al fine di renderle disponibili al software in forma di risorsa virtuale